Самои́л Ми́хелевич Би́ленький (23 мая 1928, Жмеринка, Винницкий округ, Украинская ССР — 5 ноября 2020, Ванкувер, Канада) — советский и российский -теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник ОИЯИ.

Биография 
После окончания в 1952 году Московского инженерно-физического института начал работать в подмосковной Дубне, в Гидротехнической лаборатории, из которой в 1956 году вырос Объединенный институт ядерных исследований. С 1956 года работает в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. Преподавал в филиале МГУ в Дубне. В 1966 году защитил докторскую диссертацию на тему «Вопросы теории реакций на поляризованной протонной мишени».

Последние годы жизни жил в Ванкувере, продолжал публиковаться вплоть до 2020 года. Умер 5 ноября 2020 года	.

Научная деятельность 
Исследования связаны с физикой элементарных частиц. Изучал поляризационные эффекты при столкновении частиц и нейтральные токи. В 1956 году впервые предложил параметризацию дифференциальных сечений упругого рассеяния. С 1970-го года, на протяжении двадцати трех лет он тесно сотрудничал с советско-итальянским профессором Бруно Понтекорво — автором теории нейтринных осцилляций. Б. М. Понтекорво предложил идею о существовании нейтринных осцилляций в 1957 году и тогда же написал первую работу на эту тему. Работы Понтекорво и Биленького внесли огромный вклад в развитие теории нейтринных осцилляций. После смерти Б. М. Понтекорво в 1993 году Самоил Михелевич Биленький продолжил исследования осцилляций нейтрино. В 1999 году он получил премию Гумбольдта. В 2002 году был удостоен премии ОИЯИ имени Бруно Понтекорво.

С. М. Биленький занимался исследованиями и преподавал в Канадском национальном исследовательском центре по физике, университете Валенсии, в Туринском университете и Мюнхенском техническом университете.

В 1999 году в Турине прошла конференция, посвящённая нейтрино и приуроченная к 70-летию со дня рождения Самоила Биленького.

Библиография 
Автор около 250 публикаций в том числе 5 монографий.

 
 Биленький, С. М. Лекции по физике нейтринных и лептон-нуклонных процессов. — М., Энергоиздат, 1981. — 216 с.
 
 Биленький, С. М. Введение в теорию рассеяния. — М., Ленанд, 2014. — 199 c.

Примечания

Ссылки 
 eLIBRARY.ru Биленький Самоил Михелевич Список публикаций автора
 Общероссийский математический портал Биленький Самоил Михелевич Список публикаций автора
 Самоил Михелевич Биленький
 
 Самуил Михелевич Биленький в журнале «Успехи физических наук»
 

Выпускники МИФИ
Авторы учебников по физике
Лауреаты премии имени Бруно Понтекорво
Лауреаты премии Гумбольдта
Умершие в Ванкувере